Наута () — испаноязычный топоним и нидерландоязычная фамилия (от латинского слова 'моряк'):
 Наута — город в перуанской провинции Лорето
 Наута, Ивонне (род. 1991) — нидерландская конькобежка, специализирующаяся на длинных дистанциях и в многоборье
 Наута, Кейт (род. 1982) — американская фотомодель, актриса и певица